Trairiense – abitanti di São Bento do Trairi
Trairiense – abitanti di Trairi